Alcmeó (mitologia), fundador de la família dels Alcmeònides
 Alcmeó de Crotona, filòsof grec